Jelena Karleuša (kyrillisk: Јелена Карлеуша; født 17. august 1978) er en serbisk sangerinde.

Diskografi 
 Огледалце (1995)
 Жените се момци (1996)
 Вештице, виле (1997)
 Јелена (1998)
 Гили, гили (1999)
 За своје године (2001)
 Само за твоје очи (2002)
 Магија (2005)
 JK Revolution (2008)
 The Diamond Collection (2009)
 Дива (2012)

Eksterne henvisninger 
 

Sangere fra Serbien